Чемпионат Польши 1974 — 31-е первенство, которое проходило с 17 февраля по 7 марта в Зелёна-Гура.

Таблица

Ссылки 
 XXXI Szachowe Mistrzostwa Polski Zielona Góra 1974
 31. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1974 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам